Rummu (Haapsalu), een plaats in de Estlandse gemeente Haapsalu
 Rummu (Kuusalu), een plaats in de Estlandse gemeente Kuusalu
 Rummu (Lääne-Harju), een plaats in de Estlandse gemeente Lääne-Harju